Cette page contient les pages d'homonymie de Labelle, LaBelle et La Belle.

Patronyme 

 François-Xavier-Antoine Labelle (1833-1891), curé-colonisateur des Laurentides ;
 Gilbert Labelle (1944-), mathématicien ;
Jérémy Labelle, de son nom d'artiste Labelle (1985-), auteur-compositeur-interprète réunionnais ;
 Joane Labelle (1967-), auteure-compositrice-interprète québécoise ;
Leah LaBelle (1986-2018), chanteuse américaine ;
 Micheline Labelle (1940-), anthropologue et sociologue canadienne ;
 Patti LaBelle (1944-), chanteuse et actrice américaine ;
Sophie Labelle (1988-), bédéiste canadienne.

Musique
 Labelle, groupe vocal américain.

Toponymie 

 Labelle, municipalité locale des Laurentides au Québec ;
 Labelle, ancien comté municipal du Québec ;
 Labelle, circonscription électorale du Québec ;
 Labelle, ancienne circonscription fédérale du Québec ;

 LaBelle, localité du comté de Hendry en Floride ;
 LaBelle, localité du Texas.

Autres 

 Labelle, troisième pétale de la fleur des orchidées.

Artiste de RCA Victor
Artiste de Verve Records